Одини́ця — багатозначний термін.

Математика 

 Одиниця — число 1, натуральне число між 0 і 2. Неправильний дріб, у якому чисельник та знаменник рівні дорінює одиниці.
 Одиниця групи — нейтральний елемент відносно групової операції (див. група).
 Одиниця кільця 
 Одиниця кільця в алгебрі — нейтральний елемент відносно мультиплікативної операції (на відміну від нуля — нейтрального елемента відносно адитивної операції) (див. Кільце (алгебра)).
 Одиниця кільця  в теорії множин — множина, що належить цьому кільцю, така, що будь-який інший елемент цього кільця є її підмножиною.
 Одиниці в комутативному кільці в алгебрі — елементи, що можуть бути обернені.
 Уявна одиниця

Вимірювання 

 Одиниця вимірювання
 Система одиниць
 Астрономічна одиниця
 Вуглецева одиниця
 Ікс-одиниця
 Атомна одиниця енергії
 Частинна одиниця
 Кратна одиниця
 Одиниці кількості інформації
 Атомна одиниця маси
 Позасистемна одиниця

Економіка 

 Розрахункова одиниця (а також фрахтова розрахункова одиниця, розрахунково-постачальницька одиниця)
 Грошова одиниця
 Монетна одиниця
 Кормова одиниця
 Одиниця торгівлі
 Калькуляційна одиниця
 Штатна одиниця
 Житлова одиниця
 Одиниця страхової суми
 Одиниця тарифікації телефонної розмови
 Господарська одиниця
 Одиниця трафіку
 Товарна одиниця
 Одиниця операції
 Цілочисельне програмування нуль-одиниця
 Біржова одиниця
 Одиниця вимірювання продукції
 Доповідна одиниця
 Торговельна одиниця
 Розрахунково-грошова одиниця

Держава 
 Мала земська одиниця
 Адміністративна одиниця

Лінгвістика 
 Одиниця контент-аналізу
 Лексична одиниця
 Одиниця перекладу
 Одиниця мови
 Одиниця невідповідності

Інші науки 

 Таксономічна одиниця
 Одиниця спостереження
 Одиниця вибірки

Архівна справа 
 Одиниця зберігання архівних документів
 Одиниця обліку архівних документів

Одиничне 
 Одинична матриця
 Одиничне (філософія) 
 Одиничний вектор

Див. також 
 Монада
 Генада

Джерела